Ајдар је термин који може да се односи на:
 Ајдар - често властито име код туркијских народа;
 Ајдар - цар Волошких Бугара (од краја VIII века до 865.);
 Ајдар (ријека) - ријека која протиче кроз Белгородску област Русије и Луганску област Украјине, лијева притока Северског Доњеца;;
 Ајдар - више топонима у Казахстану и Русији.
 Батаљон Ајдар - украјинска националистичка војна формација